Gran Khorasan, regió que comprèn territoris avui dia de l'Iran, l'Afganistan i el Turkmenistan 
 Khorasan (província del Califat), província del califat omeia 
 Khurasan (província mongola), província de l'Imperi Mongol i després de l'Il-Kanat de Pèrsia
 Khorasan (província de l'Iran), província de l'Iran desapareguda el 2004
 Razavi Khorasan, província vigent de l'Iran
 Khorasan Nord, província vigent de l'Iran
 Khorasan Sud, província vigent de l'Iran
 Banu Khurasan, dinastia local de Tunísia